Nestelberg ist ein geographischer Name:

Berge:
 Nestelberg (Ybbstaler Alpen), 1057 m, Vorgipfel des Ötscher in den Ybbstaler Alpen auf dem Gebiet der Marktgemeinde Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich 
 Nestelberg (Wasgauer Felsenland), 402 m, Berg im Dahner Felsenland auf der Gemarkung von Erlenbach bei Dahn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Ortsteile:
 Nestelberg (Sulzbach-Laufen), Einzelhof am Nestelwald Im Ortsteil Sulzbach am Kocher der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Nestelberg (Gemeinde Gaming), Katastralgemeinde und Ortschaft von Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Nestelberg-Lackenhof, Siedlungsplatz der Marktgemeinde Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Nestelberg (Gemeinde Großklein), Ortschaft (und KG Nestelberg bei Großklein) von Großklein, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Nestelberg (Gemeinde Heimschuh), Ortschaft (und KG Nestelberg bei Heimschuh) von Heimschuh, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Nestelberg (Gemeinde Ilz), Katastralgemeinde und Ortschaft von Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark